Школьник, Леонид:
 Школьник, Леонид Борисович  (1945—2019) — еврейский поэт, журналист и переводчик.
 Школьник, Леонид Семёнович (род. 1945) — глава Госпотребстандарта Украины.
 Школьник, Леонид Яковлевич (род. 1979) — российский сценарист и телеведущий.